Schwertleite steht für:
 Schwertleite, mittelalterliche Ritterpromotion
 Schwertleite, Name von Schuleinrichtungen der Pädagogin Elisabeth Engels (1892–1970)
 Schwertleite, Figur aus Richard Wagners Oper Die Walküre